Esquerra Democràtica Escocesa (del seu nom en anglès Democratic Left Scotland), partit polític d'Escòcia
 Estudiants Liberals de Dinamarca (del seu nom en danès Danmarks Liberale Studerende), organització d'estudiants de Dinamarca
 Diamond Light Source, instal·lació de radiació de sincrotró del Regne Unit
 Deep Lens Survey, programa d'observació de l'espai exterior establert als observatoris astronòmics del Cerro Tololo i Kitt Peak
 Dominion Land Survey, mètode d'agrimensura de les terres federals usat a l'oest del Canadà
 Deleuze Studies, revista científica interdisciplinària centrada en l'obra del filòsof Gilles Deleuze
 Dream League Soccer, videojoc de futbol per a iOS i Android
 Direct Link Setup, funcionalitat de la norma IEEE 802.11e que permet la connexió directa dins d'una xarxa informàtica
 Dispersió dinàmica de la llum (del seu nom en anglès Dynamic Light Scattering), tècnica d'anàlisi espectroscòpica per a definir partícules en suspensió
 Cerca en profunditat limitada (del seu nom en anglès Depth-Limited Search)), algorisme de cerca en profunditat per a explorar vèrtexs d'un graf
 Dls-Ce també és l'abreviatura de la dol·laseïta-(Ce), mineral de la classe dels silicats